Wojciech Świętosławski (zm. po 1802) – poseł na Sejm Czteroletni, konsyliarz konfederacji targowickiej, 
 Wojciech Świętosławski (1881-1968) – polski fizykochemik,  profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, rektor P.W., minister II Rzeczypospolitej, senator RP.